České moře může být:

 divadelní hra režiséra Vladimíra Morávka zinscenovaná v Divadle Husa na provázku České moře z roku 2009
 dokumentární televizní pořad režiséra Vojtěcha Moravce z roku 2017
 kulisa vytvořená v Praze roku 1897 jako iluzivní obraz z iniciativy Járy Cimrmana ve filmu Jára Cimrman ležící, spící, 1982
 označení pro místo, v němž jinak vnitrozemské Česko (resp. dříve Československo) má či by mohlo mít jistým způsobem umožněn přístup k moři:
 Svobodné přístavní pásmo v Hamburku a Štětíně – pronájem území určený Versailleskou smlouvu od roku 1929 na 99 let
 navrhované spojení Československa územním koridorem s přístavem v Terstu, Hamburku či Koblenci, prezentované na pařížské mírové konferenci v roce 1919
 oblast mořského dna v Tichém oceánu, k jehož využívání mělo Česko licenci v letech 1991–2016
 metaforické označení chorvatského pobřeží Jaderského moře v dobách jeho extrémní obliby jako místa letní dovolené Čechů
 humorný návrh na českou anexi ruské Kaliningradské oblasti s přístavním městem Královec, který se v roce 2022 stal předmětem internetového memu

Reference